Hyalonematidae är en familj av svampdjur. Hyalonematidae ingår i ordningen Amphidiscosida, klassen glassvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hyalonematidae 114 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Hyalonematidae